Teirio kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Teirio (ö), Gilbertöarna, Abaiang, 
 Teirio (holme), Gilbertöarna, Butaritari, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar